Неогублённый (неогу́бленный) гласный переднего ряда средне-нижнего подъёма — гласный звук, используемый в речи на некоторых языках. В МФА этот звук передаётся при помощи знака ɛ, в X-SAMPA этот звук обозначается знаком E.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные средне-нижнего подъёма
Неогублённые гласные
Гласные переднего ряда